NanoTek Warrior — видеоигра в жанре туннельного шутера, разработанная компанией Tetragon и выпущенная Virgin Interactive в 1997 году эксклюзивно для игровой консоли Sony PlayStation.

Игровой процесс 
Игрок управляет летательным аппаратом, наблюдая за ним сзади. Аппарат перемещается по внешней или внутренней поверхности длинной трубы. В процессе прохождения уровня игрок может собирать призы, улучшающие оружие и уровень здоровья. Всего в игре восемь уровней. В конце каждого уровня происходит сражение с боссом.

Примечания 

Компьютерные игры 1995 года
Игры только для PlayStation
Игры жанра Shoot 'em up